Gyllingnæs kan henvise til flere artikler:
 Gyllingnæs er en halvø i den sydøstlige del af Odder Kommune, der adskiller Kattegat og Horsens Fjord.
 Gyllingnæs (gods) er et gods og en herregård der ligger på halvøen.